Вальмадрид (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Бельчите. Занимает площадь 50,39 км². Население — 109 человек (на 2010 год). Расположен в 28 км от Сарагосы.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт

Муниципалитеты Сарагосы